Iglesia de la Resurrección de Cristo puede referirse a:
 Iglesia de la Resurrección de Cristo, iglesia de San Petersburgo, Rusia
 Iglesia de la Resurrección de Cristo (Foros), iglesia ortodoxa cristiana de Yalta en Crimea, Rusia
 Iglesia de la Resurrección de Cristo (Montevideo), un templo de la Iglesia ortodoxa Rusa en Montevideo, Uruguay